Tahvanansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tahvanansaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Tahvanansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar